

Geografia

Niemcy 
 Seeland – dzielnica gminy (Ortsteil) Lindewitt w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg
 Seeland – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland
 Seeland – była wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland

Szwajcaria 
 Seeland – okręg (Verwaltungskreis) w kantonie Berno
 Seeland – region administracyjny (Verwaltungsregion) w kantonie Berno

Zobacz też 
 Neu-Seeland
 Sealand